Киёко Исигуро (; 4 марта 1901 года — 5 декабря 2015 года) — японская супердолгожительница. На момент своей смерти 5 декабря 2015 года она была вторым старейшим ныне живущим человеком в Японии и пятым в мире. Также она была старейшей ныне живущей жительницей префектуры Канагава. По состоянию на сентябрь 2018 года она входит в список 55 старейших людей в истории.

В последние свои годы она была вынуждена пользоваться трубкой для дыхания. Киёко Исигуро умерла 5 декабря 2015 года в возрасте 114 лет и 276 дней. Самым старым ныне живущим человеком в префектуре Канагава стала Тиё Мияко.

Рекорды долголетия 
12 января 2013 года, после смерти Кото Окубо, стала старейшим живущим жителем префектуры Канагава.
4 марта 2015 года отпраздновала 114-летие.

См.также 
Долгожитель
Список старейших женщин
Список старейших людей в мире

Ссылки 

Стодесятилетние долгожительницы Японии